John Spencer-Churchill, 7. książę Marlborough
 John Spencer-Churchill, 10. książę Marlborough
 John Spencer-Churchill, 11. książę Marlborough
 John Strange Spencer-Churchill – młodszy brat Winstona Churchilla